Der Dreiband-Weltcup 2016/7 war das siebte UMB/ACC-Weltcupturnier im 30. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 11. bis zum 17. Dezember im Hotel Mövenpick el-Gouna in el-Guna, nördlich von Hurghada am roten Meer statt. Es war das 13. Dreiband Weltcup-Turnier in Ägypten.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden. Jeder Spieler kann pro Match zwei Verlängerungen nehmen. Damit verlängert sich die Stoßzeit jeweils um 40 Sekunden. Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für drei der vier Verbände CPB, ACBC, CEB und ACC in denen der Weltcup nicht stattfindet.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Eddy Merckx
  Marco Zanetti
  Daniel Sánchez
  Sameh Sidhom
  Nikos Polychronopoulos
  Jérémy Bury
  Trần Quyết Chiến
  Kang Dong-koong
  Cho Jae-ho
Wildcardspieler
1 × CEB:  Roland Forthomme
1 × ACBC:  Kim Hyung-kon
1 × CPB:  Henry Diaz
2 × organisierender Verband:  Riad Nady,  Khaled Erfan

Turnierkommentar 
Vorausgegangen war dem letzten Weltcup (WC) des Jahres, bei dem auch die Entscheidung zwischen Frédéric Caudron und Dick Jaspers als Gesamtsieger fiel (249:232 Punkte), die Junioren-WM. Die fünf Tische in Saal eins waren also schon eingespielt, aber es wurden vor dem Start des Weltcup-Turniers die Banden neu bezogen, somit hatten die Spieler nicht, wie sonst, mit so stark durchrutschenden Bällen zu kämpfen. In Saal zwei waren die Tische beim Weltcupstart noch nicht bespielt worden.

Gruppenphase 
Der frischgebackene Junioren-Weltmeister Cho Myung-woo aus Korea nahm ebenso an diesem WC teil wie der entthronte Junioren-WM Kim Tae-kwan und der Deutsche Juniorenmeister Tom Löwe, dieser schied aber schon in der ersten Qualifikationsrunde aus, wohingegen die beiden Koreaner souverän als Gruppenerste abschlossen. Als bester deutscher Spieler nahm nach vierjähriger Pause Martin Horn erstmals wieder an einem WC teil. Sein letztes internationales Turnier war im vergangenen Juli die Verhoeven Open 2016. Da ihm durch die Pause die entsprechenden Weltranglistenpunkte fehlten, musste er punktelos in der PPP-Qualifikationsrunde starten, die er, wie auch alle anderen Qualifikationsrunden, siegreich absolvierte und in die Finalrunde einzog. Vize-Junioren-WM Shin Jung-ju aus Korea startete in der PP-Q und schloss diese ebenfalls als Gruppenbester ab. In der folgenden Runde schied er dann allerdings aufgrund seines Generaldurchschnitt (GD) aus. Bis auf Cho waren alle Junioren ausgeschieden und der junge Weltmeister stand zum zweiten Mal in seiner Karriere, nach Guri 2016, in der Finalrunde eines Weltcups. Horn musste sich in seinem letzten Gruppenspiel dem vierfachen Junioren-Weltmeister und ehemaligen Vereinskollegen vom Horster Eck Kim Haeng-jik geschlagen geben, kam aber als „Lucky Loser“ trotzdem in die Finalrunde. Kim's Gruppensieg war aber halb geschenkt, da sein Partner für die zweite Partie, der Tscheche Ivo Gazdos, zu spät zu seinem Match antrat und der Koreaner somit 2 Matchpunkte erhielt. Der Däne Tonny Carlsen, langjähriger Gast in Hurghada, wenn aus gleichzeitig sein einziger WC-Auftritt, sorgte in seiner Partie gegen den Türken Çan Çapac mit 30 Punkten in 8 Aufnahmen (3,750) für den bis dahin besten Einzeldurchschnitt (ED). Der beste GD dieser Runde ging jedoch an den Niederländer Dave Christiani mit 2,400. Eine der wenigen Frauen des Turniers war Weltmeisterin Therese Klompenhouwer, die ihre erste Runde noch als Gruppenbeste abschießen konnte, dann aber kurz vor der Finalrunde gegen Eddy Leppens patzte und als Gruppenzweite ausschied. 5 Weltranglistenpunkte sind ihr damit aber sicher. Der US-Amerikaner Pedro Piedrabuena kam ebenso durch das Fehlen seines holländischen Gegenspielers Christiani, der auch zu spät zu seiner Partie antrat in die Finalrunde, obwohl er gegen Park Klang-yeol mit 30:40 verloren hatte. Zu einer großen Überraschung kam es in Gruppe G wo sich Choi Sung-won aus Korea, Weltmeister von 2014, seinem Landsmann Kim Jae-guen und dem Spanier David Martinez geschlagen geben musste und mit Null Punkten ausschied. In Gruppe H gab es keinen eindeutigen Sieger. Im Vorfeld war Adnan Yüksel an Platz 1 gesetzt, verlor aber sein Spiel gegen den Koreaner Hang Hyung-bum. Der wiederum hatte das erste Spiel gegen den Griechen Konstantinos Kokkoris verloren. Am Ende kam der Grieche aufgrund des besseren GD weiter, obwohl er wiederum gegen Yüksel verlor. Der ebenfalls favorisierte Nguyễn Quốc Nguyện aus Gruppe I wurde Gruppenletzter und kam damit nicht in die Hauptrunde. Der Türke Ahmet Alp hatte sich aus den Vorrunden in die letzte Qualifikationsrunde vorgespielt und kam aufgrund des besten GD weiter. In Gruppe J hatte das deutsche Nachwuchstalent Dustin Jäschke keine Chance gegen die Asiaten Lee Choong-bok (Korea) und Ma minn Cam (Vietnam). Hatte er sich noch in den vorausgegangenen Runden gut gehalten, so blieb er diesmal sieglos und schied aus. Der türkische Alstar Semih Saygıner kam nochmal mit einem blauen Auge davon, hatte er doch sein Spiel gegen den Spanier Javier Palazón, dreifacher Juniorenweltmeister, deutlich mit 21:40 verloren, hatte aber durch das erste Gruppenspiel gegen seinen Landmann Birol Uymaz durch den ED von 2,222 ein Polster und kam mit dem besten GD der Gruppe K weiter, weil alle anderen Spieler auch je eine Partie verloren. Eddy Leppens konnte seine beiden Spiele siegreich nach Hause bringen, das Spiel gegen Ihab El Messery aus dem Gastgeberland sogar mit dem besten ED dieser Runde von 3,333 (40 Punkte in 12 Aufnahmen).

Finalrunde 
Der im Weltcup führende Spieler Frédéric Caudron schied in seinem ersten Spiel gegen den ins Hauptfeld nominierten Wildcard-Spieler, dem Koreaner Kim Hyung-kon, mit 36:40 aus. Da Dick Jaspers als Ranglistenzweiter sein Spiel gegen Carlsen gewann, standen die Chancen gut, dass er bei einem weiteren Sieg den Belgier noch ausstechen könnte und Gesamtsieger werden würde. Der seit 6 Tagen amtierende Juniorenweltmeister Cho Myung-woo hatte sich gut und stark durch alle vier Qualifikationsrunden gekämpft, aber gegen seinen Landsmann und LG-Masters Gewinner 2015 Kang Dong-koong hatte er dann keine Chance mehr. In der Partie Roland Forthomme gegen Heo Jung-han beendete der Belgier die Partie mit 40:33 in 32 Aufnahmen. Heo hatte aber noch den Nachstoß und schaffte mit 7 Punkten den Ausgleich. Im Penalty startete Forthomme mit 0 Punkten. Damit reichte Heo ein Punkt zum Sieg. Eine Überraschung war die klare Niederlage von Eddy Leppens gegen den Türken Ahmet Alp. Martin Horn hatte mit seinem Ex-Mannschaftskollegen Nikos Polychronopoulos wenig Probleme und siegte mit 40:23. Rekord-Juniorenweltmeister Kim Haeng-jik musste gegen den Türken Lütfi Çenet in die Verlängerung und siegte mit 2:1. Eine starke Vorstellung zeigte Torbjörn Blomdahl gegen Semih Saygıner. Im Achtelfinale gab es viele Überraschungen. Hier schieden Kang Dong-koong, Marco Zanetti, Eddy Merckx und Blomdahl aus. Die Partie Jérémy Bury gegen Martin Horn startete sehr durchwachsen. Beim Stand von 19:18 gelang Horn eine 12er Serie in der 19. Aufnahme. In der 20. Aufnahme ließ er eine 8er Serie folgen und gewann schließlich mit 40:22 in 22 Aufnahmen. Das Viertelfinale startete mit einem Sieg von Heo gegen den bis dahin stark spielenden Park Kwang-yeol und dem Sieg von Tran Quyet Chien gegen Lokalmatador Sameh Sidhom. Im zweiten Durchgang gab es zwei Klassematches zu bewundern. Dick Jaspers besiegte Weltmeister Daniel Sánchez 40:27 in 15 Aufnahmen. Auf Martin Horn wartete Kim Haeng-jik, der ihn in der Qualifikation die einzige Niederlage zufügte. Horn spielte aber diesmal vom Start an sehr stark. Er begann mit acht Punkten und ließ in der fünften Aufnahme 12 Punkte folgen. Damit ging es mit 22:2 in die Pause. Am Ende siegte Horn sicher mit 40:19 in 18 Aufnahmen. Das erste Halbfinale startete mit einem sicheren Sieg für Heo. Im zweiten Halbfinale kam es zur Revenge für Martin Horn für seine Niederlage bei den Verhoeven Open in New York gegen Dick Jaspers. Horn startete wieder stark und führte nach zwei Aufnahmen mit 10:2, wobei er mit einem leichten Fehler ausstieg. Einem weiteren leichten Fehler konterte Jaspers mit einer 9er Serie und ging mit 21:11 in die Pause. Horn fand nicht mehr zu seinem Spiel und Jaspers siegte schließlich mit 40:26 in 22 Aufnahmen. Im Finale zeigte der Koreaner Heo, Nummer 10 der koreanischen Rangliste, sein Können. Er löste schwierigste Positionen und gewann verdient mit 40:29 in 18 Aufnahmen. Es war sein erster Weltcup-Sieg. Jaspers konnte sich mit dem Gewinn des Gesamt-Weltcups 2016 trösten und spielt im März 2017 in Antwerpen beim World Super-Cup & Player of the Year um das letzte Preisgeld des Jahres 2016.

Qualifikationsrunde 

Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in der Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

Anmerkung
 1 Teilnehmer der vorausgegangenen Junioren-Weltmeisterschaft
 2 zum 2. Match zu spät angetreten

Lucky Loser 
Die drei besten Zweitplatzierten kommen in die Hauptrunde
  Martin Horn
  Murat Tüzül
  Tonny Carlsen

Finalrunde 
Im Hauptfeld treffen die 15 Qualifikanten auf die 17 gesetzten Spieler  die bis dato noch kein Spiel absolvieren konnten und „trainingslos“ an die Tische traten. Im Folgenden wird der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Ergebnisdablesung: Punkte/Aufnahmen/Penalty

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 146 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden.

Gesamtsieger Weltcup 2016 

Anmerkung: Bei Punktegleichheit zählt die beste Platzierung im Weltcupjahr.

Weblinks 

 Turnierinformationen der UMB
 Fotostrecke des Turniers Kozoom.com

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2016/1 vom 1. bis zum 7. Februar in Bursa,  Türkei
 Dreiband-Weltcup 2016/2 vom 27. März bis zum 2. April in Luxor,  Ägypten
 Dreiband-Weltcup 2016/3 vom 16 bis zum 22. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt,  Vietnam
 Dreiband-Weltcup 2016/4 vom 18. bis zum 24. Juli in Porto,  Portugal
 Dreiband-Weltcup 2016/5 vom 29. August bis zum 4. September in Guri,  Südkorea
 Dreiband-Weltcup 2016/6 vom 24. bis zum 30. Oktober in La Baule,  Frankreich

2016 7
Karambolageveranstaltung 2016
Billardturnier in El-Guna